Die Liste der Städte in Rumänien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl aller 320 Städte (Stand 20. Oktober 2011) des Staates Rumänien.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Rumänien ist Bukarest mit einer Einwohnerzahl von 1.883.425 (Stand 20. Oktober 2011). Damit konzentriert sich rund zehn Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 7. Januar 1992, 18. März 2002, eine Schätzung des Nationalen Instituts für Statistik in Rumänien (Institutului Național de Statistică; INS) für den 1. Juli 2007 sowie eine Volkszählung vom 20. Oktober 2011. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Kreis), zu dem die Stadt gehört. Bukarest hat einen Sonderstatus und gehört keinem Kreis an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Die größeren Städte haben nach rumänischem Gesetz den Status eines Munizipiums, die abhängig von ihrer Größe und Bedeutung wiederum in Munizipien 0., 1. und 2. Ranges eingeteilt werden.

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung, M0 = Munizipium 0. Ranges, M1 = Munizipium 1. Ranges, M2 = Munizipium 2. Ranges)

Siehe auch 
 Liste deutscher und ungarischer Bezeichnungen rumänischer Orte
 Liste der Kreise in Rumänien
 Liste der historischen Regionen in Rumänien und der Republik Moldau
 Planungsregionen in Rumänien
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 City Population - Einwohnerzahlen der Städte Rumäniens

!
Rumanien